Jméno Strážovice nese více míst.
 Strážovice – obec v okrese Hodonín
 Strážovice (zámek) ve Strážovicích v okrese Hodonín
 Strážovice (Mirotice) – část města Mirotice v okrese Písek
 Strážovice (Pačejov) – část obce Pačejov v okrese Klatovy
 Strážovice (Křečovice) – část obce Křečovice v okrese Benešov